Metropolitan est un mot anglais transparent (il signifie donc , urbain, etc.). Cet adjectif est notamment présent dans les noms suivants :

Lieux 
 à New York :
 Metropolitan Museum of Art
 Metropolitan Opera
 Metropolitan Life Tower
 Metropolitan Transportation Authority

 à Londres :
 Metropolitan Police Service
 Metropolitan Board of Works
 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority de Los Angeles
 Tokyo Metropolitan Gymnasium à Tokyo
 Metropolitan Life Insurance Company
 en informatique, Metropolitan area network

Cinéma 
 Le Roman d'un chanteur (Metropolitan) est un film de Richard Boleslawski sorti en 1935.
 Metropolitan est un film de Whit Stillman sorti en 1990. 

 Metropolitan Filmexport est une société de production et de distribution de films.

Divers 
 Convair CV 440 Metropolitan, un avion de ligne mis en service dans les années 1950 ;
 Metropolitan models, une agence de mannequins ;
 Metropolitan, abrégé en Metrop, est un ancien artisan de trains miniatures sis à Lausanne ;
 Metropolitan est le nom de la marque regroupant les activités de circuits touristiques de RATP Dev.
 Metropolitan Magazine, une revue mensuelle généraliste